Серия А 1956/1957 () — 25-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 16 сентября 1956 года и завершился 16 июня 1957 года. В 6-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1956/1957
Футбол в Италии в 1956 году
Футбол в Италии в 1957 году